RRC peut désigner :
 Romanisation révisée du coréen
 Royal Racing Club (de nombreux clubs sportifs utilisent ce sigle)
 Regional Rugby Championship
 The Royal Regiment of Canada
 un modèle de la Citroën DS3
Ring Régional de Champagne